Zain steht für:

 Zain, Metallrohling
 Zain, in der Jägersprache der Schwanz vom Dachs
 Zaineisen, dünne Eisenhalbzeuge
 Zāy, arabischer Buchstabe
 Zain (Unternehmen), kuwaitisches Telekommunikationsunternehmen
 Zain (Einheit), altes deutsches Volumenmaß
 Zain (Gemeinde St. Valentin), Ortsteil von St. Valentin, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Zain (Nußdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Nußdorf am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern

Zain ist der Familienname folgender Personen:
 Maher Zain (* 1981), schwedischer Singer-Songwriter
 Nazīra Zain ad-Dīn (1908–1976), libanesisch-syrische Frauenrechtlerin und Feministin
 Zainuddin Muhammad Zain († 2011), indonesischer Politiker und islamischer Geistlicher

Siehe auch:
 Zajin
 Zayn
 Zein